Massimo Gobbi (Milão, 31 de janeiro de 1980) é um ex-futebolista italiano que atuava no meio-campo.

Carreira 
Gobbi atuou nas categorias de base do Milan e na Pro Sesto, neste se profissionalizou em 1998.

Parma FC 
No verão de 2018, Gobbi acertou a transferência com a equipe recém promovida a Série A.

Ligações externas 
  Perfil no acfFiorentina.it
  Perfil na Gazzetta dello Sport

Naturais de Milão
Futebolistas da Itália
Futebolistas do S.S.C. Giugliano
Futebolistas da Unione Calcio AlbinoLeffe
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol